Papiu Ilarian se poate referi la:

Personalitate 
 Alexandru Papiu Ilarian, jurist, istoric, om politic român din Transilvania (1828-1878)

Licee 
 Colegiul Alexandru Papiu-Ilarian din Târgu Mureș
 Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” din Zalău, județul Sălaj

Localitate 
 Papiu Ilarian, Mureș, colocvial Budiu de Câmpie, comună în județul Mureș, reședința comunei cu același nume

Nume de familie
Nume proprii